Battaglia di Dorylaeum (1097) – avvenuta in margine alla prima crociata e vinta dai crociati ai danni del Sultanato selgiuchide di Rūm
Battaglia di Dorylaeum (1147) – avvenuta in margine alla seconda crociata e vinta dai Selgiuchidi di Rūm ai danni dei crociati tedeschi dell'imperatore Corrado III